Beibežu Purvs är ett träsk i Lettland.   Det ligger i kommunen Vecumnieku novads, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Riga.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Referenser 

Våtmarker i Vecumnieku novads